dieu vivant

Zoologie 
Baudet désigne surtout par défaut un âne reproducteur. 
À tort, le nom de baudet du Poitou est utilisé pour désigner la race de l'âne du Poitou.

Objets 
Baudet peut désigner une espèce de fort tréteau dont se servent les scieurs de long pour poser leurs pièces.
Baudet peut désigner un objet servant à déposer ses outils à l'époque.

Patronyme 

 Charles Baudet (1852-1933), médecin et parlementaire français, maire de Caulnes ;
 Bernard Baudet (1939- ), footballeur français ;
 Étienne Baudet (1643-1711), graveur français ;
 Jean-Claude Baudet (1944- ), philosophe belge ;
 Jean Baudet (1914-1989), peintre français de l'École de Paris ;
 , (1881-1942), général français ;
 Julien Baudet (1979- ), footballeur français ;
 Louis Baudet (1857-1918), homme politique français ;
 Marie Baudet (1864-1917), peintre française ;
 Teddy Baudet (1980-), pilote automobile d'autocross français ;
 Thierry Baudet (1983- ), essayiste conservateur néerlandais;
 Yann Baudet, meurtrier.